

Miejscowości w Polsce 
 Dzierżanów – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Dalików
 Dzierżanów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wołomińskim, w gminie Jadów
 Dzierżanów – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. krotoszyńskim, w gminie Krotoszyn
 Dzierżanów Wielkopolski – przystanek kolejowy w ww. wsi